Sphären steht für 
 die Himmelssphären des antiken Weltbildes
 verschiedene Gedankenwelten

Literarische Erzeugnisse:
 Sphären (Banks), Iain M. Banks
 Sphären (Sloterdijk), Peter Sloterdijk

Siehe auch:
 Sphäre (Begriffsklärung)